Илья Эренбург: Эренбург, Илья Григорьевич (1891—1967) — русский писатель, поэт, переводчик с французского и испанского языков, публицист и общественный деятель, военный корреспондент, фотограф.
 Эренбург, Илья Лазаревич (1887—1920) — художник, участник Гражданской войны, брат Н. Л. Эренбург.